Холманка — топоним.

Россия 
 Холманка — хутор в Озинском районе Саратовской области.
 Холманка — село в Перелюбском районе Саратовской области.
 Холманка (также Большая Холманка) — река в Саратовской области России и Западно-Казахстанской области Казахстана, приток Таловой.

См. также 
 Новая Холманка — хутор в Озинском районе Саратовской области.